Гнайзенау може да се отнася за:

 Август фон Гнайзенау (1760 – 1831 г.), пруски фелдмаршал;
 „Гнайзенау (броненосен крайцер)“, германски броненосен крайцер от Първата световна война
 „Ерзац Гнайзенау“, германски линеен крайцер от края на Първата световна война
 „Гнайзенау (линеен крайцер)“, германски линеен кораб от Втората световна война